Perginesi – abitanti di Pergine Valdarno
Perginesi – abitanti di Pergine Valsugana